Ранчо ла Тинаха има више значења:

 Ранчо ла Тинаха, Ранчо дел Херикаљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Тинаха (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Тинаха (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Тинаха (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Тинаха (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику